Stone Street (Boxford) een plaats in het Engelse graafschap Suffolk 
 Stone Street (Hadleigh) een plaats in het Engelse graafschap Suffolk 
 Stone Street (Waveney) een plaats in het Engelse graafschap Suffolk